

Personnalités 
 François Lanzi (1916-1988), artiste peintre français d'origine corse ;
 Jean Lanzi (1934-2018), journaliste et présentateur de télévision français ;
 Luigi Lanzi (1732-1810), archéologue, homme d'église, homme de lettres et historien de l'art italien ;
 Mario Lanzi (1914-1980), athlète italien.

Architecture 
 Loggia dei Lanzi (faisant référence aux Lanzichenecchi, les lansquenets), loggia située à Florence.